Le Motor City Open 2006 est l'édition 2006 du tournoi de squash Motor City Open qui se déroule au Birmingham Athletic Club à Détroit du 2 au .

Le tournoi comprend 16 joueurs dont 4 joueurs qualifiés et une wild-card Michael Joint.

John White l'emporte en finale face à Liam Kenny.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Motor City Open

Liens externes 

2006
Sport aux États-Unis en novembre 2006
Squash en 2006